Molekulska formula -{C16H34}- se može odnositi na:

 Heksadekan
 Izocetan